Ко́рнберґ або Ко́рнберг () — прізвище німецького походження або топонім.

Прізвище 
Відомі носії:
 Артур Корнберг (; 1918–2007) — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1959).
 Ганс Лео Корнберг (; 1928–2019) — британський біохімік німецького походження.
 Роджер Девід Корнберг (; 1947) — американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (2006).

Топонім 
 Корнберг — назва замку в Австрії.
 Корнберг — громада в Гессені (Німеччина).

Німецькі прізвища